Каргалейский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Каргалейский сельсовет — Пензенская область, Вадинский район.
 Каргалейский сельсовет — Пензенская область, Шемышейский район.